Prologue – album di Elton John
Prologue – album dei Renaissance
Prologue – canzone del musical Il fantasma dell'Opera